Малый Зайкин — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области, административный центр Малозайкинского сельсовета.

География 
Располагается на левом берегу реки Балабанка на расстоянии примерно 29 километров по прямой на юго-запад от районного центра посёлка Первомайский.

История 
Образован посёлок в начале XX века, назван по фамилии первопоселенца. В 1930-м посёлок стал центральной усадьбой совхоза имени Яковлева (назван в честь тогдашнего наркома земледелия СССР. После расстрела наркома совхоз переименовали в «Тепловский».

Население 
Постоянное население составляло 879 человек в 2002 году (русские 64 %, казахи 27 %), 706 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Оренбургская область)